Tipula è un nome associato ad un particolare gruppo di ditteri primitivi caratterizzati dall'avere il corpo esile e allungato, le zampe molto lunghe e sottili, le ali grandi, strette e allungate, generalmente membranose e trasparenti e provviste di una nervatura ricca. Alcune specie sono note per i danni provocati a determinate colture. L'uso del termine può assumere tuttavia significati differenti secondo il contesto.

Tipula è il nome scientifico del genere più rappresentativo comprendente anche alcune specie di particolare interesse agrario.
Tipula è il nome comune attribuito alla famiglia dei Tipulidae, comprendente anche il genere Tipula.
Tipula è il nome comune attribuito per estensione alla superfamiglia Tipuloidea, comprendente, oltre i Tipulidae, anche altre famiglie di insetti simili, fra cui i Limoniidae, più rappresentativi per numero di specie.
Tipula è il nome comune attribuito per estensione a qualsiasi insetto di aspetto tipuloide e che si identifica con una specie appartenente agli infraordini dei Ptychopteromorpha o dei Tipulomorpha.